Vaganov (masculin ; ) ou Vaganova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Agrippina Vaganova (1879-1951), danseuse classique russe
 Académie de ballet Vaganova
 Méthode Vaganova
 Ekaterina Vaganova (1988-), danseuse sportive russe
 Guennadi Vaganov (1936-), fondeur soviétique

Patronyme russe